Grundloser See steht für:

 Grundloser See (Oberbayern) in Oberbayern
 Grundloser See (Panker) in Schleswig-Holstein
 Grundloser See in Niedersachsen, siehe Grundloses Moor #Grundloser See